Tree steht für:
Tree, Kunstwerk (2014) von Paul McCarthy auf dem Place Vendôme in Paris, nach zwei Tagen durch Vandalismus zerstört

Tree ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Tree (1805–1880), britische Schauspielerin, siehe Ellen Kean
 Herbert Beerbohm Tree (1853–1917), englischer Theaterschauspieler
 Iris Tree (1897–1968), britische Dichterin, Malerin und Schauspielerin
 Isabella Tree (* 1964), britische Schriftstellerin und Reisejournalistin
 Joshua Tree (Schriftsteller) (* 1986), deutscher Autor von Romanen in den Bereichen Science-Fiction, Thriller und Fantasy
 Michael Tree (1934–2018), US-amerikanischer Bratschist
 Oliver Tree (* 1993), US-amerikanischer Multimediakünstler und Musiker
 Penelope Tree (* 1949), britisches Model des young junior look der Swinging Sixties

TREE steht für:
 TREE(n), Funktion von Harvey Friedman (Mathematiker) zur Lösung von Problemen des Satzes von Kruskal
 Trends in Ecology and Evolution, monatliches Journal von Cell Press, einem Imprint von Elsevier

tree steht für:
 tree (Unixbefehl), rekursives Directorylisting

Siehe auch: